Badia Polesine — comuna do Vêneto.
 Fratta Polesine — comuna do Vêneto.
 Ariano nel Polesine — comuna do Vêneto.
 Arquà Polesine — comuna do Vêneto.
 Frassinelle Polesine — comuna do Vêneto.
 Polesine Parmense — comuna da Emília-Romanha.
 Pontecchio Polesine — comuna do Vêneto.
 Polesine - aldeia do município de Pegognaga, Lombardia.
 Polesine Camerini - aldeia do município de Porto Tolle, Vêneto.
 Polesine Santa Giulia - aldeia do município de Porto Tolle, Vêneto.

 São João do Polêsine — município do Rio Grande do Sul.

Desambiguações de topônimos